Die 1. deild karla 2015 war die 61. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 8. Mai und endete am 19. September 2015.  Neben Meister UMF Víkingur stieg auch der Zweitplatzierte Þróttur Reykjavík auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2015 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2015 rsssf.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015